

Patronymes 
Dostoïevski (masculin ; ) ou Dostoïevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe d'origine slave porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Dostoïevski (1825-1897), architecte et écrivain russe, frère de Fiodor Dostoïevski
 Anna Dostoïevskaïa née Snitkina (1846-1918), seconde épouse de Fiodor Dostoïevski
 Fiodor Dostoïevski (1821-1881), écrivain russe
 Lioubov Dostoïevskaïa (1869-1926), fille de Fiodor Dostoïevski et Anna Dostoïevskaïa
 Mikhaïl Andreïevitch Dostoïevski (1787-1839), médecin et militaire russe, père de Fiodor Dostoïevski
 Mikhaïl Dostoïevski (1820-1864), écrivain et journaliste russe, frère de Fiodor Dostoïevski
 Maria Dostoïevskaïa née Netchaïeva (1800-1837), épouse de Mikhaïl A. Dostoïevski, mère de Fiodor Dostoïevski
 Maria Dmitrievna Dostoïevskaïa née Konstant (1824-1864), première épouse de Fiodor Dostoïevski

Autres 
 Dostoïevski, une mini-série russe de 
 Dostoïevskaïa, station du métro de Moscou
 Dostoïevskaïa, station du métro de Saint-Pétersbourg
 Musée Dostoïevski à Saint-Pétersbourg
 Rue Dostoïevski à Saint-Pétersbourg

Patronyme russe